Słowacja:
 Gribov - wieś

Osoby:
 Wladimir Gribov - rosyjski fizyk

Zobacz też:
 Gribow